Molekulska formula -{C7H12O}- se može odnositi na:

 Cikloheptanone
 Endo-Norborneol
 Ekso-Norborneol